Vladimir Aleksandrovič Orlov (n. 1938) – atleta
Vladimir Efimovič Orlov (1936-2005) – ministro delle finanze sovietico
Vladimir Mitrofanovič Orlov (1895-1938) –  comandante militare sovietico
Vladimir Nikolaevič Orlov (1869-1927) – generale russo
Vladimir Nikolaevič Orlov (1908-1985) – critico letterario sovietico
Vladimir Pavlovič Orlov (1921-1999) – politico sovietico
Vladimir Viktorovič Orlov (1936-2014) – scrittore